Finder steht für:

 eine Person, die etwas findet, siehe Fundrecht (Deutschland)
 Finder (Mac), Bestandteil der grafischen Benutzeroberfläche von Mac OS
 Finder (Comic), eine Comic-Serie von Carla Speed McNeil
 Finder (Unternehmen), italienischer Elektrotechnikkonzern

The Finder steht für:
 The Finder, US-amerikanische Fernsehserie (2012)

Finder ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Finder (* 1977), deutsche Schauspielerin
 Ernst Finder (1865–1940), deutscher Pädagoge, Autor und Heimatforscher
 Heinrich Finder (1886–1958), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Joseph Finder (* 1958), US-amerikanischer Schriftsteller
 Paweł Finder (1904–1944), polnischer kommunistischer Aktivist

Siehe auch: